Stafford County Museum ist der Name folgender Einrichtungen in den Vereinigten Staaten:

* Stafford County Museum (Kansas) in Stafford
 Stafford County Museum (Virginia) in Fredericksburg